Бакки () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бакки, Бренда (род. 1963) — американская актриса.
  (род. 1961) — бразильский футболист и менеджер.
  (1848 — 1924) — итальянский писатель и библиограф.
  (род. 1983) — итальянский футболист.
  (1876 — 1935) — итальянский политик и профсоюзный деятель.
  — американский музыкант.
  (род. 1975) — итальянский актёр.
  (род. 1976) — бразильская актриса, модель и телеведущая.
  (1940 — 2013) — итальянский переводчик и испанист.
  (род. 1981) — итальянская волейболистка.

Другое 
 Бакки (тираннозавр)

См. также